Sierra Nevada (qui veut dire « montagne enneigée » en espagnol) est le nom de plusieurs lieux :

Chaînes de montagnes 
 en Espagne, la sierra Nevada se trouve au sud-est de l'Andalousie ;
 aux États-Unis, la sierra Nevada se trouve à l'est de la Californie ;
 en Colombie, la sierra Nevada de Santa Marta ;
 au Mexique, la sierra Nevada ou cordillère néovolcanique est une ceinture de  de long et  de large ;
 en Argentine et au Chili, la sierra Nevada est un volcan des Andes.

Parcs nationaux 
 en Espagne, le Parc national de la Sierra Nevada
 au Vénézuela, le Parc national Sierra Nevada
 en Colombie, le Parc national de la Sierra Nevada de Santa Marta

Station de sports d'hiver 
 Sierra Nevada, station de la Sierra Nevada en Espagne.

Entreprises 
 Sierra Nevada peut également faire allusion à la Sierra Nevada Brewing Company, une brasserie américaine.
 ou à la Sierra Nevada Corporation, une entreprise américaine de l'aérospatial.

Voir aussi